Thomas Urquhart ist der Name folgender Personen:

* Thomas Urquhart (Autor) (1611–1660), schottischer Schriftsteller
 Thomas Urquhart (Politiker) (1858–1931), kanadischer Politiker